Trente-Octobre ou XXX-Octobre ou 30-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places peuvent contenir cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En République démocratique du Congo : événement non connu. 

En France
  Le  : Première bataille de Dijon, où des volontaires  engagèrent le combat contre deux brigades badoises, avant-garde de l'armée prussienne.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones peuvent aussi contenir cette date, en d'autres langues ; par exemple :

En espagnol, « 30 de Octubre » ou « Treinta de Octubre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 30 de Octubre, à Veracruz, dans l'État de Veracruz.
 Chili, le  : première occupation massive et organisée de terres urbaines, au quartier de , à Santiago du Chili
 (Avenida) 30 de Octubre, à Santiago du Chili, dans la province de Santiago.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
30